Brouch (luks. Bruch) – miasto w centralnym Luksemburgu, w gminie Boevange-sur-Attert. Miasto zamieszkuje 676 osób.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu